Le tournoi de tennis de South Orange est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute à South Orange du  au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Jane Albert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Mary-Ann Eisel.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de South Orange

Navigation 

dames 1965
New Jersey
Tennis aux États-Unis en 1965
Tennis en juillet 1965
Sport en août 1965